Пересве́т — город в Московской области России. Входит в Сергиево-Посадский городской округ.

Население —  чел. ().

География 
Город расположен на реке Кунье, в 3 км от трассы  и 17 км к северу от города Сергиева Посада, его окружают преимущественно леса и болота. Рядом с Пересветом расположены населённые пункты Игнатьево, Самойлово, Коврово, Сватково и другие.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Самый теплый месяц — июль, когда средняя температура воздуха составляет 31,1 °С, а самый холодный — январь, со средней температурой −24,7 °С.

История 
Город с 2000 года, ранее посёлок Новостройка близ города Краснозаводска (и в его административном подчинении), основанный в 1948 году для строительства испытательного центра ракетно-космической техники.

Большая часть жителей Новостройки принимала участие в создании и запуске первого искусственного спутника Земли, космического корабля, на котором Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт в космос.
Но прежде чем начались испытания, надо было построить испытательную площадку. Для этого места предъявлялись особые требования: площадка должна находиться в 100 км от Москвы, в лесистой овражистой местности с речным протоком для сброса отработанных веществ. Представители государственной комиссии выбрали Загорский район.

Своё название город получил в честь легендарного воина Александра Пересвета, героя Куликовской битвы.

В 2006—2019 годах являлся центром городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района.

Население

Местное самоуправление 
Действующий глава городского поселения Пересвет — Булкин Андрей Вячеславович.

Культура, образование и достопримечательности 

В городе функционируют:
 Национальный музей ракетно-космической техники имени С.П. Королёва, где представлена история испытаний всех ракет и спутников, созданных в СССР и России;
 Дом культуры «Космос»;
 Библиотека имени А. Селиванова;
 Храм Иверской иконы Божьей матери (подворье Троице-Сергиевой лавры);
 Две средних общеобразовательных школы (№ 5 и № 8);
 Пять детских дошкольных учреждений;
 Детская музыкальная школа № 4;
 Школа искусств «Гармония».

В сентябре 2019 года в городе на пересечении улиц Королева, Октябрьской и Строителей торжественно открыта Площадь защитников Отечества, на которой установлена группа барельефов, посвященных военным подвигам в истории России. Главным элементом, венчающим площадь, стал памятник монаху-схимнику Александру Пересвету, работы скульптора Иннокентия Комочкина.

В 2021 году на площади имени В.А. Пухова установлена скульптура, посвященная ученому - основателю поселка Новостройка (впоследствии - город Пересвет).

Въезд в город венчает скульптурная композиция в виде земного шара, огибаемого инверсионным следом от взлетающей ракеты (отсылка к памятнику Покорителям космоса на Аллее Космонавтов в Москве).

Спорт 
Благодаря своеобразному ландшафту (перепады высот) Пересвет — хорошее место для занятия лыжным спортом. 

В городе и окрестностях оборудована сертифицированная лыжная трасса, на которой ежегодно проводятся соревнования разных уровней.

В Пересвете функционирует лыжная школа имени Александра Легкова, плавательный бассейн «Чайка», ФСК «Метеор».

Промышленность 
Градообразующим предприятием города Пересвет является Федеральное казённое предприятие «Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности» (ранее — НИИ химического машиностроения, НИИхиммаш) — ведущее предприятие Федерального космического агентства по испытаниям ракетных двигателей, космических аппаратов, спутников.

Также в городе действуют:
 АО «Загорский трубный завод» — выпуск прямошовных сварных труб;
 ООО «Общемаш» — производство газового и отопительного оборудования;
 ООО «Новые трубные технологии» — выпуск стеклопластиковых труб, насосных станций, очистных сооружений и различных видов емкостного оборудования.

См. также 
 Краснозаводск
 Реммаш
 Хотьково

Примечания

Ссылки 
 Сайт города

Населённые пункты Сергиево-Посадского района
Города России, выделявшиеся из состава другого города
Города, основанные в XX веке